Ник Тарнаски (; 25 ноября 1984, Роки Маунтин Хаус) — канадский хоккеист, нападающий.

Карьера 
Ник Тарнаски начал свою профессиональную карьеру в 2001 году в составе клуба Западной хоккейной лиги «Ванкувер Джайэнтс». 2 года спустя на драфте НХЛ он был выбран в 9 раунде под общим 287 номером клубом «Тампа Бэй Лайтнинг». В 2004 году Ник стал выступать за клуб АХЛ «Спрингфилд Фэлконс», где за 2 сезона он набрал 40 (21+19) очков, а также 276 штрафных минут в 148 проведённых матчах.

В сезоне 2005/06 Тарнаски получил шанс дебютировать в НХЛ в составе «Тампы», где он выступал до 2008 года, после чего был обменян в «Нэшвилл Предаторз». Тем не менее, проведя лишь 11 матчей в составе «хищников», Тарнаскивновь был вынужден сменить клуб — на этот раз он был обменян во «Флориду Пантерз» на Уэйда Белака. В составе «пантер» Тарнаски провёл 65 матчей, в которых он набрал 9 (2+7) очков. Перед началом сезона 2010/11 Тарнаскиотправился в тренировочный лагерь «Чикаго Блэкхокс», однако, не сумев пробиться в основной состав, принял решение провести сезон в низших североамериканских лигах.

Летом 2011 года Тарнаски подписал контракт с чеховским «Витязем». В своём первом же матче в составе нового клуба, который состоялся на предсезонном турнире Мемориал Ромазана в Магнитогорске, заработал матч-штраф за драку с защитником «Салавата Юлаева» Рихардом Стегликом. 12 сентября в матче против «Торпедо» Тарнаски дебютировал в КХЛ, а уже два дня спустя в игре с московским «Динамо» он набрал своё первое очко в лиге.

9 октября в матче против рижского «Динамо»Тарнаски вместе со своим партнёром по команде Джереми Яблонски устроил массовую драку, за что получил большой дисциплинарный штраф, а впоследствии был дисквалифицирован на 3 матча. 24 октября в матче против «Нефтехимика» Тарнаски забросил свою первую шайбу в КХЛ. 6 ноября в матче против минского «Динамо» Тарнаскивновь получил матч-штраф, устроив драку за 7 секунд до окончания игры, за что впоследствии был дисквалифицирован на два матча.

11 декабря в игре с магнитогорским «Металлургом» Тарнаски уже после финального свистка устроил потасовку, за что получил большой дисциплинарный штраф и был вновь отстранён от участия в трёх матчах. 26 января 2012 года в матче против «Ак Барса» Тарнаскиснова принял участие в драке, получив, в итоге четырёхматчевую дисквалификацию. 17 февраля в игре с мытищинским «Атлантом» Тарнаски вновь был удалён до конца встречи за драку, за что на следующий день был дисквалифицирован на 5 матчей, что автоматически означало то, что он пропустит оставшиеся игры сезона.

3 июля 2014 года подписал однолетний контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», однако по завершении летнего тренировочного лагеря был сослан в фарм-клуб.

Достижения 
 Чемпион WHL 2003.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 29 января 2015 года

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Ванкувер Джайентс»
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Летбридж Харрикейнз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Флорида Эверблэйдз»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»